Diala scopulorum är en snäckart. Diala scopulorum ingår i släktet Diala och familjen Cerithiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
scopulorum